Парижские соглашения:

 Парижские соглашения (1954)
 Парижские соглашения (1973)
 Парижские соглашения (1991)
 Парижские соглашения (2015)

См. также